Елизавета Игоревна Нугуманова (род. 25 августа 2002, Санкт-Петербург) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный и бронзовый призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup (2019), заняла 5 место на Гран-при России (2020). На чемпионате России в Челябинске Елизавета Нугуманова стала шестой; при этом она третья среди взрослых спортсменок, этим самым она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, мастер спорта России (2018).

Карьера

Ранние годы 
Елизавета Нугуманова участвовала в юниорском Первенстве России 2015 года, где заняла 5 место. В следующем сезоне она участвовала в Denkova-Staviski Cup, выиграв золотую медаль в разряде Advenced novice. В том же сезоне она заняла четвертое место на Первенстве России среди юниоров 2016 года, уступив Алисе Федичкиной.

Юниорский период 
Елизавета Нугуманова дебютировала на юниорских этапах Гран-при сезона 2016—2017. Её первым турниром стал этап Гран-при в России, где она завоевала бронзовую медаль. Она выиграла серебряную медаль на своем втором этапе Гран-при в Эстонии, где показала свои лучшие результаты в короткой и произвольной программе, набрав 188.46 балла. Выступила в качестве первой запасной в финале Гран-при, когда Полина Цурская снялась по медицинским показаниям. В финале Гран-при во Франции заняла 5 место. Нугуманова заняла одиннадцатое место на Первенстве России среди юниоров в 2017 и 2018 году.

Сезон 2018—2019 
Выступая на чемпионате России 2019 года, её первом соревновании среди взрослых, она заняла 17 место.

Сезон 2019—2020 
На международном турнире «Warsaw Cup» завоевала бронзовую медаль. На чемпионате России заняла 14 место.

Сезон 2020—2021 
Выступала на двух этапах Кубка России в Сочи и Казани, где заняла 6 и 5 место соответственно. 16 ноября стало известно, что Елизавета Нугуманова выступит на этапе Гран-при ISU Rostelecom Cup (Кубок Ростелекома 2020) вместо Евгении Медведевой. Она заняла 5 место, набрав 191,52 балла. На чемпионате России в Челябинске Елизавета Нугуманова стала шестой; при этом она третья среди взрослых спортсменок. В Финале Кубка России заняла 10 место. Заявлена в качестве запасной на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.

Заявлена в качестве запасной в состав сборной России на сезон 2021/2022.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты

Среди взрослых

Среди юниоров

Примечания

Ссылки 
 
 Елизавета Нугуманова. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2021 
 Елизавета Нугуманова. Произвольная программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2021 
 
 
 Интервью Елизаветы Нугумановой для МатчТВ 
 Интервью для Sport24 

Фигуристы России